Il detentore del titolo Norman Brookes non ha partecipato.

Arthur Gore ha battuto in finale Herbert Roper-Barrett 6-3 6-2 4-6 6-3 6-4.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1908